

Geografia 
Barba – frazione del comune italiano di Quarrata in provincia di Pistoia
Stretto di Barba – canyon della Campania, Italia

Persone 
Andrés Barba (1975) – scrittore spagnolo
Emanuele Barba – docente, filosofo, medico e letterato italiano
Eric Barba – effettista statunitense
Eugenio Barba – regista italiano
Federico Barba – calciatore italiano
Gaetano Barba – architetto italiano
Gennaro Barba – batterista italiano
Maria Barba – religiosa e mistica italiana, beata della Chiesa cattolica
Pedro Barba – allenatore di pallacanestro messicano
Stefano Barba – rugbista italiano
Vana Barba – attrice greca
Vincenzo Barba – imprenditore e politico italiano

Zoologia 
Barba – in ornitologia, termine che indica alcune parti delle piume degli uccelli
Barba – barbiglio dei pesci o i fanoni della balena

Altro 
Barba – riferito all'uomo rappresenta un carattere sessuale secondario maschile ed è l'insieme di peli localizzati nella regione delle guance e del mento
Barba – in alcuni dialetti d'Italia, indica lo zio
Barba (o barbe)  – in legatoria e tipografia, indica  l'irregolarità  dei bordi (c.d. tagli) dei fogli  che compongono un libro, i cui margini, volutamente non rifilati dopo la legatura, lasciano in evidenza le ineguali barbe originali della fabbricazione a mano delle carte.
Barba – denominazione popolare, di origine provenzale, con cui erano indicati in passato i Valdesi